Euphoryaa è un film del 2017 diretto da Christian Klinger.

Trama 
Tre persone - il giovane fotografo Dion, Rose scappata dal marito e Milda - si incontrano per caso su un'isola.

Collegamenti esterni

Film drammatici